Сезон ФК «Барселона» 2018—2019 - 119-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 88-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у чотирьох змаганнях.

Склад команди

Основний склад команди

З Барселона Б 

Джерело:Champions League 2018/19 numbers

Трансфери та оренда

Прийшли

Пішли

Прийшли в оренду

Пішли в оренду

Підсумки трансферів 
Неоголошені ціни в підсумках трансферів не враховано.

Витрати

Літо:  €107,900,000

Зима:  €4,000,000

Загалом:  €111,900,000

Дохід

Літо:  €82,200,000

Зима:  €24,050,000

Загалом:  €106,250,000

Чисті підсумки

Літо:  €25,700,000

Зима:  €20,050,000

Загалом:  €5,650,000

Передсезонні та товариські матчі

Міжнародний кубок чемпіонів

Трофей Хоана Гампера

Суперкубок Каталонії

Змагання

Ла-Ліга 

Клуб Барселона був чинним чемпіоном. 24 липня 2018 року оголошено розклад на прийдешній сезон.

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

Клуб Барселона розпочав змагання як чотириразовий чинний чемпіон, вигравши поспіль змагання 2014—2015, 2015—2016, 2016—2017 і 2017—2018 років.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 19 травня 2019.

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Воротарі

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Захисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Півзахисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Статистика гравців 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!
!style="width:70px"|Ліга
!style="width:70px"|Європа
!style="width:70px"|Кубок
!style="width:70px"|Інші
!style="width:70px"|Загалом
|-
|align="left"|Ігор зіграно       || 38 || 12 || 9 || 1 || 60
|-
|align="left"|Ігор виграно          || 26 || 8 || 5 || 1 || 40
|-
|align="left"|Ігор внічию        || 9 || 3 || 1 || 0 || 13
|-
|align="left"|Ігор програно         || 3 || 1 || 3 || 0 || 7
|-
|align="left"|Голів забито       || 90 || 26 || 20 || 2 || 138
|-
|align="left"|Голів пропущено     || 32 || 10 || 9 || 1 || 56
|-
|align="left"|Різниця забитих і пропущених голів    || 54|| 16 || 11 || 1 || 82
|-
|align="left"|"Сухих" матчів       || 17 || 6 || 3 || 0 || 26
|-
|align="left"|Голів тими, хто вийшов на заміну || 8 || 2 || 1 || 0 || 11
|-
|align="left"|Загалом ударів по воротах        || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Ударів у рамку воріт    || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Кутових            || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Гравців залучено       || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Положено поза грою           || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Порушень правилпроти команди     || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Порушень правилкомандою    || – || – || – || – || –
|-
|align="left"|Жовтих карток       || 70 || 19 || 18 || 3 || 110
|-
|align="left"|Червоних карток          || 2 || 1 || 0 || 0 || 3
|-

Бомбардири 

Станом на матч, що відбувся 25 травня 2019.

Хет-трики 

(Д) – вдома ; (Г) – у гостях

«Сухі» матчі 

Станом на матч, що відбувся 7 квітня 2019.

Дисциплінарні покарання

Травми

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Барселона»
Барселона